Бутейко — украинская фамилия. Известные носители:

 Бутейко, Валерий Львович — солист оперетты, народный артист России (2003).
 Бутейко, Константин Павлович (1923—2003) — учёный, физиолог, врач-клиницист, к.м.н. Автор Метода Бутейко, заключающегося в волевой ликвидации глубокого дыхания и восстановления баланса СО2 в организме.